EEG peut signifier :
 électroencéphalographie, une méthode d'exploration cérébrale qui mesure l'activité électrique du cerveau ;
 EEG Simecsol, une société qui a collaboré au TGV Est ;
 , une société installée à Hong Kong ;
 émulsion eau gazole, un type de gazole oxygéné ;
 étiquette électronique de gondole, un système d’étiquetage électronique ;
 , une loi allemande concernant les énergies renouvelables.

 Sinne Eeg (née en 1977), chanteuse et compositrice danoise.